Mellanbygden kan avse
 Mellanbygden - ett marknadsföringsnamn
 Västerbottens Mellanbygd - en veckotidning